Az 1960-as lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 26. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 12 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Ruch Chorzów nyerte az ezüstérmes Legia Warszawa, és a bronzérmes Górnik Zabrze előtt.

A bajnokság végeredménye

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1960
Lengyel 1